Емоджи () са идеограми и смайлита, които се използват в електронните съобщения и уебстраниците. Емоджитата съществуват в различни стилове, включително изражения на лицето, често срещани предмети, места, видове време и животни. Те са подобни на емотиконите, но са действителни картинки, а не типографии. Първоначално означаваща пиктограма, думата емоджи идва от японското е (絵 – „картинка“) + моджи (文字 – „знак“). Приликата с думите емоция и емотикон е чисто съвпадение. Кодът за емоджи по ISO 15924 е Zsye.

Произлизайки от японските мобилни телефони през 1997 г., емоджитата стават популярни по света през 2010-те години, след като са добавени към няколко мобилни операционни системи. Днес те се считат за голяма част от популярната култура на запад.

История 

Разработката на емоджитата предшества текстово-базираните емотикони, както и графичните представяния в и извън Япония. Най-ранният мобилен телефон в Япония, включващ набор с емоджита, е издаден от J-Phone на 1 ноември 1997 г. Наборът от 90 емоджита включва много, които по-късно са добавени към стандарта на Уникод, като например това с купчината изпражнения, но тъй като телефонът е много скъп, те не се използват широко по това време.

През 1999 г. Шигетака Курита създава първият широко-употребяван набор от емоджита. Той е част от екип, работещ по i-mode мобилната интернет платформа на NTT Docomo. Курита се вдъхновява от метеорологичните програми, които използват символи за показване на времето, китайските логограми, уличните знаци и от мангата, която използва стокови символи за предаване на емоции, като например светнали електрически крушки, означаващи вдъхновение. Емоджитата първоначално се използват от японските мобилни оператори NTT DoCoMo, Au и SoftBank Mobile. Тези компании дефинират свои собствени варианти на емоджита, използвайки собственически стандарти. Първият набор от 176 емоджита с размери 12x12 пиксела е създаден като част от особеностите на изпращането на съобщения в i-mode, с цел улесняване на електронната комуникация и като отличаваща черта от другите услуги. Курита създава първите 180 емоджита, базирани на изражения, които наблюдава у хората. При изпращане, символите емоджи се записват чрез два байта в диапазона за частно ползване от E63E до E757 в пространството на Уникод или от F89F до F9FC за Shift JIS. Основната спецификацията има 1706 символа, като още 76 са добавени в телефоните, поддържащи C-HTML 4.0.

Емоджи пиктограмите на японския мобилен бранд Au се определят чрез тагове IMG. Емоджитата на SoftBank Mobile се ограждат от SI/SO последователности и поддържат цветове и анимации. Емоджитата на DoCoMo са най-компактни за предаване, докато тези на Au са по-гъвкави, защото се базират на отворен стандарт.

След 2010 г. някои емоджи символи се инкорпорират в Уникод, стандартната система за индексиране на символи, което им позволява да се употребяват извън Япония и да се стандартизират сред различни операционни системи.

Стотици емоджи символи се кодират във версия 6.0 на стандарта Уникод, издадена през октомври 2010 г. (и в свързания международен стандарт ISO/IEC 10646). Добавките, първоначално поискани от Гугъл и Епъл, преминава през редица коментари от членове на консорциума на Уникод и националните стандартизационни тела на различни държави, участващи в ISO/IEC JTC1/SC2/WG2, особено САЩ, Германия, Ирландия и Япония. Различни нови символи (особено символи за географски карти и европейски знаци) се добавят по време на процеса по изграждане на консенсус. Кодирането в стандарта на Уникод позволява на емоджитата да станат популярни извън Япония. Ядрото на емоджитата, заложено в Уникод 6.0, се състои от 722 символа, от които 114 съответстват на поредици от един или повече символа в стандарта отпреди Уникод 6.0, а останалите 608 съответстват на поредици на един или повече символа, въведени с Уникод 6.0. За емоджитата не е заделен специален блок – новите символи се кодират в седем различни блока (някои новосъздадени) и съществува Уникод файл с данни, наречен EmojiSources.txt, който включва преобразуване към и от старите японски набори от символи.

Популярността на емоджитата създава напрежение от търговците и международните пазари за добавяне на още дизайни към стандарта на Уникод, за да се удовлетворят нуждите на различните култури. Уникод 7.0 добавя около 250 емоджита, много от които са част от шрифтовете Webdings и Wingdings. Някои символи, които днес са дефинирани като емоджита, са наследени от стари системи за изпращане на съобщения като Yahoo Messenger и MSN Messenger. С Уникод 8.0 са добавени още 41 емоджита, включително артикули от спортно оборудване, храни, зодиакални знаци, нови лицеви изражения и символи на места за поклонение. Корпоративната нужда за стандартизация на емоджитата поражда напрежение върху консорциума на Уникод, като някои членове се оплакват, че това е преместило традиционния фокус на групата, който е върху стандартизирането на символи, които се използват в езиците на малцинствата и транскрипция на исторически записи.

Емоджи символите леко се различават между платформите в граници на значението, определено от Уникод спецификацията, докато компаниите се опитват да постигнат художествено представяне на идеи и обекти. Например, следвайки традицията на Епил, емоджито за календар при продукти на Епъл винаги показва 17 юли, когато през 2002 г. Епъл обявява календарното си приложение iCal за macOS. Това кара някои потребители на Епъл да нарекат 17 юли „Световен емоджи ден“. Другите емоджи шрифтове показват различна дата или не показват никаква.

Някои емоджита на Епъл са много подобни на стандарта на SoftBank, тъй като SoftBank е първата японска мрежа, за която се издава iPhone. Например, 💃 (танцьор) е от женски пол при продукти на Епъл и SoftBank, но е от мъжки пол или безполов при други.

Журналистите са забелязали, че неопределеността на емоджитата им е позволило да приемат значения, специфични за дадена култура, които не присъстват в оригиналните глифове. Например, 💅 се използва в английските общности за описване на непукизъм. Ръководствата по Уникод понякога предоставят бележки относно спомагателното значение на обект, така че да дават идеи на дизайнерите как да използват емоджита, например отбелязвайки, че някои потребители биха очаквали 💺 да означава „резервиран билет или място за самолет, влак или театър“.

Към юли 2017 г. съществуват 2666 емоджита в официалния списък на стандарта Уникод.

Културно влияние 

Oxford Dictionaries определя емоджито на лице със сълзи от смях (😂) за дума на годината за 2015 г. Oxford отбелязват, че през 2015 г. се наблюдава значително повишение на употребата на думата емоджи и признава въздействието ѝ върху популярната култура. Президентът на Oxford Dictionaries Каспар Гратвол споделя, че „традиционните азбуки се борят да отговарят на скоростните, визуално фокусирани нужди на комуникацията през 21 век. Не е учудващо, че пиктографско писмо като емоджито е навлязло, за да запълни тези празнини – то е гъвкаво, бързо и изпълва тоновете красиво.“. SwiftKey откриват, че лицето със сълзи от смях е най-популярното емоджи по света.

Някои емоджи са специфични за японската култура, например кланящият се бизнесмен (🙇), знакът шошинша, обозначаващ начинаещ шофьор (🔰), бялото цвете, обозначаващо брилянтно домашно (💮), или групата емоджита, представляващи популярни храни: рамен (🍜), данго (🍡), онигири (🍙), японско къри (🍛) и суши (🍣). Основателят на консорциума на Уникод, Марк Дейвис, сравнява употребата на емоджи с развитието на даден език, споменавайки американската употреба на патладжана (🍆) за представяне на фалос.

През декември 2015 г. е публикуван анализ на настроението на емоджи. През 2016 г. мюзикъл, посветен на емоджи, се провежда в Лос Анджелис. Компютърно анимираният филм Емоджи: Филмът излиза по кината през лятото на 2017 г.

През януари 2017 г., в хода на първото по-мащабно проучване на употребата на емоджи, изследователи от Мичиганския университет анализират над 1,2 милиарда съобщения, изпратени чрез приложението Kika Emoji Keyboard и обявяват, че лицето със сълзи от смях е най-популярното емоджи. Хората от държави като Австралия, Франция и Чехия използват повече емоджита за щастие, докато хората от държави като Мексико, Колумбия, Чили и Аржентина използват повече емоджита с отрицателно значение.

В миналото са се провеждали дискусии сред правните експерти относно това дали емоджитата могат да са приемливо доказателство в съдебните процеси. Освен това, докато емоджитата продължават да се развиват и растат като език на символите, възможно е да има и потенциал за образуването на емоджи диалекти. Емоджитата могат да се използват за повече от просто показване на реакции и емоции.

Комуникационни проблеми 
Изследванията сочат, че емоджитата често се разбират погрешно. В някои случаи, това неразбирателство е свързано с това как дизайна на емоджито се интерпретира от зрителя. В други случаи, изпратеното емоджи не се визуализира по същия начин, като при изпращача.

Първият проблем е свързан с културната или контекстуалната интерпретация на емоджито. Когато авторът избира емоджи, той мисли за него по един начин, но същият символ може да не предизвика същите мисли у получателя. Например, хората в Китай са развили подривна система за употреба на емоджита, така че усмихнато лице може да означава презрително, подигравателно и дори омразно отношение, тъй като мускулът близо до горния ръб на окото на лицето на емоджито не се движи, а този близо до устата се свива, което се счита за знак за потискане на усмивка.

Вторият проблем се отнася за технологията и брандирането. Когато автор на съобщение избира емоджи от списък, то обикновено се кодира по неграфичен начин по време на изпращането, и ако авторът и читателят не използват един и същ софтуер или операционна система на устройствата си, устройството на читателят може да визуализира същото емоджи по различен начин. Малки промени по визуализацията на даден символ могат напълно да променят възприятието на получателя.

Противоречиви емоджита 
Някои емоджи са част от противоречия, поради начина, по който се възприемат. Има случаи на арести след употребата на емоджитата за пистолет (🔫), нож (🗡) и бомба (💣) по такива начини, които са счетени от властите за представляващи правдоподобни заплахи.

В хода на подготовката за летните олимпийски игри през 2016 г. консорциума на Уникод взема предвид предложения за добавяне на няколко емоджита с олимпийска тематика, включително медали и спортове като хандбал и водна топка. Към октомври 2015 г. емоджитата кандидати включват пушка (🥆) и модерен петобой (🤻). Все пак, през 2016 г. Майкрософт и Епъл се противопоставят на тези две емоджита и символите са добавени без представяне като емоджи, което означава, че се очаква софтуерът да ги рендира в черно и бяло, вместо цветно, а софтуерните клавиатури с емоджита няма да ги включват. Освен това, докато оригиналните въплъщения на емоджито за модерен петобой включват петте спорта на дисциплината, крайният глиф съдържа човек, яздещ кон, плюс мишена за пистолет в ъгъла.

На 1 август 2016 г. Епъл обявяват, че в iOS 10 емоджито за пистолет ще бъде променено от реалистичния револвер на воден пистолет. От друга страна, на следващия ден Майкрософт издават ъпдейт за Windows 10, с който променят визуализацията на емоджито за пистолет от детска играчка на истински револвер. Майкрософт заявяват, че с промяната внасят глифа в съответствие със стандартите на индустрията и очакванията на клиентите. Към 2018 г. повечето големи платформи като Гугъл, Майкрософт, Самсунг, Фейсбук и Туитър са преминали към рендиране на емоджито за пистолет като воден такъв.

Емоджито за патладжан (🍆) също е противоречиво, тъй като в САЩ се използва почти единствено за представяне на пенис. През декември 2014 г. хаштагът  започва да добива популярност в Инстаграм за отбелязване на снимки, показващи пениси. Това течение става толкова популярно, че през април 2015 г. Инстаграм изключват възможността да се търси по този хаштаг, както и по други тагове съдържащи думата „патладжан“ и емоджито за патладжан.

По подобен начин, емоджито за праскова (🍑) се използва като евфемизъм за дупе, като анализ от 2016 г. на сайта Emojipedia разкрива, че едва 7% от туитовете на английски език, съдържащи емоджито за праскова, се отнасят за плода. През 2016 г. от Епъл се опитват да променят дизайна на емоджито така, че да прилича по-малко на дупе. Това решение среща ожесточени реакции по време на бета тестовете и Епъл връща назад решението си, преди да пусне промените официално.

През декември 2017 г. адвокат от Делхи, Индия заплашва да даде WhatsApp под съд, затова че позволява употребата на емоджи със среден пръст (🖕), като по този начин „пряко насърчават употребата на обиден, нецензурен, неприличен жест“ в нарушение на индийския наказателен кодекс.

Цвят на кожата 
Към Уникод 8.0 са добавени пет символни модификатора, предоставящи набор от тонове на кожата за емоджитата с хора. Тези модификатори се наричат EMOJI MODIFIER FITZPATRICK TYPE-1-2, −3, −4, −5, и −6 (U+1F3FB–U+1F3FF): 🏻 🏼 🏽 🏾 🏿. Те се основават на скалата на Фицпатрик за класификацията на човешкия цвят на кожата. Емоджитата с хора, които не са последвани от някой от тези модификатори, се изобразяват чрез общ нереалистичен цвят на кожата, като например ярко жълто (■), синьо (■) или сиво (■). Нечовешките емоджита (например ⛽) не се променят от модификаторите. В Уникод 11.0 модификаторите на Фицпатрик могат да се използват със 106 емоджита на хора, разпределени в шест блока.

Таблицата по-долу показва както символите по Уникод, така и изображенията с отворен код, проектирани от Туитър:

Уникод блокове 
Уникод 11.0 представя емоджита, използвайки 1250 символа, разпределени в 22 блока, като 26 са символи на регионални индикатори, които при комбиниране образуват емоджита за знамена. 637 от 769-те кодови точки в блока със Смесени символи и пиктограми се считат за емоджи. 199 от 213-те кодови точки в блока с Допълнителни символи и пиктограми се считат за емоджи. Всичките 80 кодови точки в блока с Емотикони се считат за емоджи. 95 от 108-те кодови точки в блока със Символи за транспорт и карти се считат за емоджи. 82 от 256-те кодови точки в блока със Смесени символи се считат за емоджи. 33 от 192-те кодови точки в блока с Дингбати се считат за емоджи.

Допълнения 
Някои търговци, особено Майкрософт, Самстунг и HTC, добавят допълнително емоджи представяне на други съществуващи символи от Уникод или създават свои собствени ZWJ последователности. Майкрософт представят всички плочки от играта Маа Джонг (U+1F000‥2B, а не U+1F004 🀄) и алтернативни бои за карти (U+2661 ♡, U+2662 ♢, U+2664 ♤, U+2666 ♦) като емоджита. Също така, те поддържат допълнителни моливчета (U+270E ✎, U+2710 ✐) и сърцевиден маркер на списък (U+2765 ❥).

Докато само U+261D ☝ е официално емоджи, Майкрософт и Самсунг са добавили и другите три посоки (U+261C ☜, U+261E ☞, U+261F ☟). И двете компании добавят към стандартното емоджи за отметнато поле за гласуване U+2611 ☑ и зачеркнатия вариант U+2612 ☒, но само Самсунг поддържащ и празна кутийка за гласуване U+2610 ☐.

Самсунг почти напълно покриват останалата част от блока със Смесени символи (U+2600‥FF) с емоджита, включващи фигури за шахмат, страните на зара за игра, пътни знаци и родословни и астрономични символи.

HTC поддържат най-много допълнителни пиктограми в блоковете със Смесени символи и пиктограми (U+1F300‥5FF) и Символи за транспорт и карти (U+1F680‥FF). Някои от тях могат да се визуализират и на устройства на Самсунг.

Имплементация 
Точният външен вид на емоджитата не е предварително определен и се различава между шрифтовете по същия начин както нормалните букви могат да изглеждат различно при различни шрифтове. Различните компании са разработили свои собствени шрифтове за изобразяване на емоджита, някои от които са с отворен код, за да подлежат на повторна употреба. Съществуват шрифтове както с цветни, така и едноцветни емоджита, а също и такива с анимиран дизайн.

Източници 

Символи
Интернет култура